Chernobilly Attack. Live in St.Petersburg  — концертний альбом гурту Mad Heads, який був виданий у 1997 році російською фірмою «Manchester Files».

Пісні 
 Welcome
 Ghost
 Evil People
 N.D.E.
 Money, Money
 Radioactive Rock
 Black Cat
 Through The Night
 Африка
 Tram In Lunacy
 Chernobilly Beat
 Sleepwalk
 Never Die
 Tore Up
 Elephants' Run

Посилання 
 Рецензія 
 Рецензія

Альбоми Mad Heads XL